Џерард Џејмс Батлер (; Глазгов, 13. новембар 1969) шкотски је глумац, продуцент, певач и музичар.

Филмографија

Спољашње везе 

 
 Пријатељ Новака Ђоковића („Политика”, 21. фебруар 2018)

Рођени 1969.
Британски глумци
Шкотски глумци
Шкотски гласовни глумци
Трезвењаци